C&C:
 Command and control
 Command & Conquer — компьютерная игра
 Cash&Carry — формат торговли
 Cantrell & Cochrane